B0 – znormalizowany format arkusza według ISO 216 o wymiarach 1000×1414 mm.
 B0 – typ widmowy gwiazd - gwiazda standardowa ε Orionis